Plaats in Indonesië
 Mojoduwur (Mojowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Mojoduwur (Ngetos), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java